Název Studená Voda má více sídel:
 Studená Voda (Zaječice), část obce Zaječice v okrese Chrudim
 Studená Voda (Božanov), část obce Božanov v okrese Náchod

Související články 
 Studená voda